TuxKart est un jeu vidéo libre de course de kart sous licence publique générale GNU. Il s'agit d'un clone de Mario Kart mettant en scène Tux, mascotte de Linux.

Son développement a été abandonné mais une autre version (un fork) nommée SuperTuxKart existe également et est toujours en développement.

Annexes

Articles connexes 
 SuperTuxKart

Liens externes 
  Site officiel de TuxKart
  Site officiel de SuperTuxKart

Jeu vidéo sorti en 2000
Jeu de combat motorisé
Jeu vidéo de karting
Jeu vidéo libre
Jeu Linux
Clone de jeu vidéo
Pays de développement inconnu